Nemez und Sneijder ermitteln steht für:

 Todesfrist – Nemez und Sneijder ermitteln, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Christopher Schier (2019) 
 Todesurteil – Nemez und Sneijder ermitteln, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Christopher Schier (2021)